Flavianus ist der Name folgender Personen:

 Flavianus von Antiochia, Bischof von Antiochia 
 Flavianus von Konstantinopel, Bischof von Konstantinopel 
 Flavianus (Grammatiker), langobardischer Grammatiker (8. Jahrhundert)
 Flavianus von Vercelli, Bischof von Vercelli (6. Jahrhundert)

 Gaius Iunius Flavianus, römischer Offizier (Kaiserzeit)

 Publius Afranius Flavianus, römischer Suffektkonsul 117